Bouzoulouk est un affluent de la rivière Samara dans l'oblast d'Orenbourg en Russie.
 Bouzoulouk  est un affluent de la rivière Khoper dans l'oblast de Volgograd en Russie.
 Bouzoulouk est une ville de Russie située dans l'oblast d'Orenbourg

Homonymie d'hydronyme